niemieckie imię żeńskie, polski odpowiednik to Jadwiga, w Czechach Hedwiga lub Hedvika
 Hedwig Courths-Mahler
 (476) Hedwig
 Hedwiga Rosenbaumová